Capitolato, atto allegato a un contratto d'appalto che intercorre tra il cliente ed una ditta appaltatrice in cui vengono indicate modalità, costi e tempi di realizzazione dell'opera oggetto del contratto. Nel caso dell'edilizia vi possono essere specificate, ad esempio, le finiture interne di un'abitazione: finestre, pavimenti, rivestimenti.
 Capitolato, insieme dei capitoli di prova forniti da una parte
 Capitolato, testo suddiviso in capitoli.

Altri progetti